Omar może odnosić się do:
 Omar – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Logan
 Omar – imię męskie
 Omar – palestyński film dramatyczny z 2013 roku, reż. Hany Abu-Assad
 Omar – preparat farmakologiczny, będący postacią omeprazolu (inhibitor pompy protonowej), używanego głównie w terapii choroby wrzodowej

Zobacz też 

 
 Umar